BMA kan syfta på:

 BMA – sjukvårdspersonal som utför diagnostiska kemiska analyser av olika kroppsvätskor, se Biomedicinsk analytiker
 BMA – en brittisk fackförening, se British Medical Association
 BMA – ICAO-kod för ett brittiskt flygbolag 1938-2012, se British Midland International
 BMA – IATA:s kod för Stockholm-Bromma flygplats